Alliance française de Łódź peut désigner :

 Alliance française de Łódź-Université (créée en 1978), qui porte officiellement depuis 2012 le nom de centre de langue française auprès de l'université de Łódź (Centrum Języka Francuskiego) ;
 Alliance française de Łódź Manufaktura, indépendante de l'université, active depuis 2009 et inaugurée par l'ambassadeur de France en 2011.

Relations entre la France et la Pologne